Cahill ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Cahill (1921–2012), kanadischer Schauspieler
 Brendan Cahill (* 1963), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Victoria in Texas
 Chris Cahill (* 1984), samoanischer Fußballspieler
 Dajana Cahill (* 1989), australische Schauspielerin
 Darren Cahill (* 1965), australischer Tennisspieler
 Eddie Cahill (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Erin Cahill (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Gary Cahill (* 1985), englischer Fußballspieler
 George Cahill (1869–1935), US-amerikanischer Erfinder
 George F. Cahill Jr. (1927–2012), US-amerikanischer 
 Harry Cahill (1930–2009), britischer Hockeyspieler
 Horace T. Cahill (1894–1976), US-amerikanischer Politiker

 Jeff Cahill (1968–2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Joe Cahill (1920–2004), nordirischer IRA-Führer
 Keenan Cahill (1995–2022), US-amerikanischer Youtube-Filmemacher
 Mabel Cahill (1863–1905), US-amerikanische Tennisspielerin
 Martin Cahill (1949–1994), irischer Gangster

 Patrick Joseph Cahill, irischer Politiker
 Seán Cahill (* 1967), irischer Hürdensprinter
 Thaddeus Cahill (1867–1934), US-amerikanischer Erfinder und Geschäftsmann
 Thomas Cahill (1940–2022), US-amerikanischer Autor
 Tim Cahill (* 1979), australisch-samoanischer Fußballspieler
 Trevor Cahill (* 1988), US-amerikanischer Baseballspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Cahill School, in Edina, Minnesota, ID-Nr. 70000297
 Beck and R. C. Cahill Buildings, in Lima, Ohio, ID-Nr. 82001349
 Michael Cahill House, in Ashtabula, Ohio, ID-Nr. 88001711

Siehe auch:
 Mount Cahill, Berg im westantarktischen Ellsworthland